Thomasberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Thomasberg (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
Gemeindeteile, Orte:
 Thomasberg (Königswinter), Ortsteil der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Thomasberg (Püchersreuth), Ortsteil von Püchersreuth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Thomasberg (Gemeinde Minihof-Liebau), Ort in Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Thomasberg (Gemeinde Hollenstein), Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Thomasberg (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
Thomasberg (Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg), Berg und Streusiedlung in Frauenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
historisch:
 Srbobran, Stadt und Gemeinde in der Vojvodina, Serbien

Thomasberg ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Thomasberg (* 1974), dänischer Fußballspieler und Fußballtrainer